Roberto Bautista Agut era il detentore del titolo, ma ha deciso di difendere il titolo che possedeva a s'Hertogenbosch.
Rafael Nadal ha vinto il torneo, battendo in finale Viktor Troicki per 7-63, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Rafael Nadal (campione)
  Marin Čilić (semifinale)
  Feliciano López (secondo turno)
  Gaël Monfils (semifinale) 

  Bernard Tomić (quarti di finale) 
  Philipp Kohlschreiber (quarti di finale)
  Dominic Thiem (primo turno) 
  Viktor Troicki (finale)

Wildcard 

  Tommy Haas (secondo turno)
  Maximilian Marterer (primo turno)

  Alexander Zverev (secondo turno)

Qualificati 

  Dustin Brown (primo turno)
  Peter Gojowczyk (primo turno)

  Mate Pavić (primo turno)
  Miša Zverev (quarti di finale)

Lucky loser 
  Matthias Bachinger (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 Tabellone singolare

Mercedes Cup 2015
ATP World Tour 2015